Heaulme ist der Familienname folgender Personen:

 François Heaulme (1927–2005), französischer Maler
 Henry de Heaulme (1899–1986), französischer Kolonialist, Plantagenbesitzer, Unternehmer und Politiker in Madagaskar

Heaulme steht für:

 Le Heaulme, Gemeinde im Département Val-d’Oise der Region Île-de-France, Frankreich

Siehe auch:

 Le Houlme